Dominique Coulon, né le 6 mars 1961 à Nozeroy dans le Jura, est un architecte français. Il étudie l'architecture à Strasbourg et à Paris-Belleville. Il obtient son diplôme en 1989, sous la direction de Henri Ciriani, à la suite de quoi il fonde son agence  Dominique Coulon & associés à Strasbourg (France).

En 1991, il remporte une bourse d'études, la Villa Médicis Hors les murs, qui lui permet d'effectuer des voyages aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe.

En 2022, l'Académie d'Architecture lui décerne sa Grande Médaille d'Or, remise par la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul Malak.

Enseignement 
En parallèle de sa production, Dominique Coulon enseigne, depuis 2007, à l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) . Il y a créé le master «Architecture et Complexité» dont la méthode pédagogique croise différentes disciplines pour trouver une nouvelle dynamique dans l’approche du projet d’architecture.

Monographies 
 Dominique Coulon, Traversées / Dominique Coulon, Crossings, Barcelona: Actar Publishers, 2021, 352 p. (anglais ou français)

Publications 
 (14 septembre 2022) Regnier, Isabelle. "À Porto-Vecchio, la petite médiathèque de Dominique Coulon réenchante le paysage". Le Monde 
 (décembre 2021- février 2022) Scoffier, Richard. "Entre les arbres. Médiathèque, Porto-Vecchio" et "Concours pour le réaménagement de l’Hôtel des postes de Metz". d’Architectures, no 295. (L’annuel 2021 des agences d’architecture)
 (14 juin 2019), Le théâtre, un phare dans la ville, Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 6018, p. 64
 (février 2018) Divisare books: Eugeni Pons, Offices and housing in Strasbourg, Dominique Colon & associés, no 130
 (avril 2018) Architectural Concep, Dominique Coulon et associes. Concept, Vol 228, p. 64
 (juin juillet 2016) The world of Dominique Coulon. Mark: Light + Colour + Volume, no 62
 (2016) C3 Special: Familiarizing Adventure Space for Kids
 (octobre 2016) id+c, no 266 
 Chadwick, Peter (mai 2016), This Brutal World, ed. Phaidon
 (juin 2016) Construction Moderne, no 148
 Chessa, Milena (18 décembre 2015) Une Première œuvre, et après: Dominique Coulon. Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 5847, p. 74-78.
 (octobre 2005) d'architectures, no 149
 (octobre 2006) Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 5370
 Chessa, Milena (octobre 2007) "Dominique Coulon, professeur et praticien". Le Moniteur.fr, AMC no 173, p. 92-96.

Conférences 
 2001, Débat sur l’architecture à Strasbourg avec François Chaslin pour France Culture
 2005, Visites urbaines organisées par le Centre Georges Pompidou
 2008, Conférence « le Centre Dramatique National de Montreuil » à la Maison de l’Architecture en lle-de-France
 2010, Congrès International «Color and Light in Architecture» à Venise, Italie
 2011, Conférence «Entretiens de Chaillot» à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris
 2011, Conférence «Evidence et Complexité» à Suzhou , Chine lors du Congrès des Architectes Chinois
 2014, «Architecture Low Cost - A critique on temporality» à The Cooper Union, New York
 2019, Conférence à l'Institut Français de Valencia
 2020, Conférence virtuelle pour "Architects, not architecture"
 2021, Conférence Virtuelle pour la Biennale de Lima

Expositions 
 1990, Exposition à la suite du concours pour la "Maison de la culture du Japon à Paris" à Tokyo, Japon et au Pavillon de l’Arsenal, Paris
 2002, Exposition "architecture et pédagogie" organisée par I’Institut français d'architecture à La Sorbonne, Paris
 2007, Exposition à la 7e Biennale de l’Architecture de Sao Paulo au Brésil
 2008, Xle Exposition Internationale d’Architecture de Venise "Out There: Architecture Beyond Building", Venise, Italie
 2009, Exposition "généroCité": Présentation des 100 Projets d’architecture du Pavillon Français à la Biennale de Venise 2008
 2011, Exposition «Regard sur 10 Architectures» à Paris 4  (Centre Dramatique National de Montreuil)
 2017, Exposition trinationale «Changer la ville, changer la vie», Rhin supérieur | Maison européenne de l’architecture
 2019, Exposition “What’s old, What’s new”, EUMies Award 2019 à Barcelone - (Centre Dramatique National de Freyming-Merlebach)
 2019, "Urbanités - Alvaro Siza - Projets urbains de Evora à Montreuil" ENSA Paris Val de Seine
 2022, "Schön hier. Architektur auf dem Land" à Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach (Allemagne)

Notes et références 

Architecte français du XXIe siècle
Architecte français du XXe siècle
Naissance en mars 1961